Deerfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Deerfield Township (Illinois)
 Deerfield Township (Iowa)
 Deerfield Township (Kansas)
 Deerfield Township (Isabella County, Michigan)
 Deerfield Township (Lapeer County, Michigan)
 Deerfield Township (Lenawee County, Michigan)
 Deerfield Township (Livingston County, Michigan)
 Deerfield Township (Mecosta County, Michigan)
 Deerfield Township (Cass County, Minnesota)
 Deerfield Township (Steele County, Minnesota)
 Deerfield Township (Missouri)
 Deerfield Township (New Jersey)
 Deerfield Township (Morgan County, Ohio)
 Deerfield Township (Portage County, Ohio)
 Deerfield Township (Ross County, Ohio)
 Deerfield Township (Warren County, Ohio)
 Deerfield Township (Tioga County, Pennsylvania)
 Deerfield Township (Warren County, Pennsylvania)